Monte Alegre (deutsch: Fröhlicher Berg) steht für Gemeinden

in Brasilien …
 Campina do Monte Alegre, São Paulo
 Monte Alegre (Pará)
 Monte Alegre (Rio Grande do Norte)
 Monte Alegre de Goiás, Goiás
 Monte Alegre de Minas, Minas Gerais
 Monte Alegre de Sergipe, Sergipe
 Monte Alegre do Piauí, Piauí
 Monte Alegre do Sul, São Paulo
 Monte Alegre dos Campos, Rio Grande do Sul

… und in Peru
 Monte Alegre (Padre Abad)